Cosnard ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Cosnard (* 1944), französischer Fußballspieler
 Alexandre Cosnard (1802–1880), französischer Schriftsteller
 Marthe Cosnard (* 1614), französische Schriftstellerin